Lituânia
Lituanos — povo da Lituânia
Língua lituana 

Desambiguações de gentílicos